.ga — национальный домен верхнего уровня для Габона.

С 3 сентября 2013 года домены .ga стали доступны для бесплатной регистрации. Для бесплатной регистрации доступны не все имена, ограничения касаются коротких или некоторых словарных слов. Бесплатной является не только регистрация, но и продление домена. Данное событие совпало с «годом Интернета» в Габоне.

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня